Droßdorf ist der Name folgender Orte:

 Droßdorf, Ortsteil der Gemeinde Gutenborn, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Droßdorf (Groitzsch), Wüstung im Ortsteil Großstolpen der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Droßdorf (Tirpersdorf), Ortsteil der Gemeinde Tirpersdorf, Vogtlandkreis, Sachsen